Tiene steht für:
 
 ein spezielles Transportgefäß, siehe Obsttiene
 Tiene (Radegast), ein Nebenfluss der Radegast in Mecklenburg-Vorpommern
 Tiene (Sprache), eine Bantusprache
 Carla Tiene (* 1981), brasilianische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Thiene
 Tiéné
 Tine (Begriffsklärung)